Sebastian je lahko:

 Sebastian, moško osebno ime
 Sebastian (pevec), slovenski pevec zabavne glasbe